Friedrich von Österreich ist der Name folgender Personen:

 Friedrich II. (Österreich) (1211–1246), Herzog von Österreich und der Steiermark
 Friedrich III. (HRR) (1415–1493), Erzherzog von Österreich, römisch-deutscher König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
 Friedrich Ferdinand Leopold von Österreich (1821–1847), Erzherzog von Österreich
 Friedrich von Österreich-Teschen (1856–1936), Erzherzog von Österreich, Herzog von Teschen, Feldmarschall